Му́нкачі — угорське прізвище, у написанні якого можуть бути відмінності (Munkácsi і Munkácsy), українською ж передається однаково. Може вказувати на походження свого носія з міста Мункач (сучасне Мукачеве).

Відомі носії прізвища Мункачі:

 Бернат Мункачі (, 1860—1937) — угорський мовознавець і етнограф, академік Угорської АН (з 1910 року). 
 Мігай Мункачі (, 1844—1900) — угорський і країнський закарпатський живописець.

Угорські прізвища